Municipio de Nokomis puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Nokomis (condado de Montgomery, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Nokomis (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.